Бендерская — женская форма фамилии Бендерский.
 Бендерская, Людмила Михайловна (1937—2003) — советская и молдавская шашистка, чемпионка СССР в командном чемпионате 1960 года, мастер спорта СССР.
 Бендерская, Мария Васильевна (в девичестве Виноградова; 1894—?) — советский режиссёр-мультипликатор, художник, мультипликатор, кукловод. 
 См. также 
 Бендерская крепость — памятник архитектуры XVI века на правом берегу реки Днестра в городе Бендеры, Приднестровье (Молдавия).
 Тираспольско-Бендерская агломерация — полицентрическая городская агломерация в Приднестровье и Молдавии, образовавшаяся путём слияния городов Тирасполь, Бендеры, Слободзея и их пригородов.